Knie (anatomie)
 Knie (installatietechniek)
 Knie (verbinding), een verbindingsstuk in schepen

Zie ook 
Kniestuk (doorverwijspagina)